Nel bianco, romanzo di Ken Follett
 Nel bianco, fiction di Peter Keglevic tratta dall'omonimo romanzo